Вальдема́р Церпи́нски (; род. 3 августа 1950 года) — восточногерманский марафонец, двукратный олимпийский чемпион (1976 и 1980), бронзовый призёр первого чемпионата мира с результатом 2:10.37. В 1976 и 1980 годах признавался .

Вальдемар начал свою карьеру в лёгкой атлетике с бега с препятствиями. На марафон перешёл в 1974 году. 

На Олимпийских играх 1976 года установил в марафоне новый олимпийский рекорд 2:09.55. Этот результат в течение 9 лет будет национальным рекордом. В 1980 году завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх, выиграв марафонскую дистанцию с результатом 2:11.03. Не смог участвовать в олимпийском марафоне 1984 года из-за бойкота. Вместе с легендарным Абебе Бикилой из Эфиопии является обладателем уникального достижения — победитель олимпийского марафона на двух Играх подряд.

Церпински признавался, что его главные старты — это олимпийские. Журналисты считают, что, возможно, Церпински мастерски удавалось набирать максимальную форму именно ко дню олимпийского старта. Ведь в перерывах между Олимпиадами спортсмен выступал сравнительно мало и никогда не поднимался в табеле лучшего мирового времени выше 12-го места. А лучшим результатом на коммерческих марафонах можно считать третье место в Фукуоке в 1976 году.

На олимпийском марафоне 1976 года Вальдемар был тёмной лошадкой, представляя ГДР в одиночку. Во время монреальского забега действующий олимпийский чемпион и фаворит американец Фрэнк Шортер ничего о нём не знал и принимал за португальца Карлуша Лопеша. На стадионе Церпински по недоразумению пробежал лишний круг, на финише его уже поджидал расстроенный Шортер. В конце 1990-х годов Шортер будет настаивать на пересмотре результатов на основании появившихся архивных данных о тотальном использовании стероидов в олимпийской сборной ГДР. Однако, в 1998 году президент МОК Самаранч откажет на том основании, что это уже давно стало историей, которую никто пересматривать не станет.

Проживает в Галле, где у него с 1990 года открыт свой спортивный магазин.

Примечания 

Марафонцы ГДР
Олимпийские чемпионы от ГДР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года